Понтекула́н ():

 Понтекулан — коммуна во Франции, в регионе Нижняя Нормандия.
 Понтекулан, Луи-Густав де (1764—1853) — французский политический деятель. Его сын:
 Понтекулан, Филипп Густав (1795—1874) — французский астроном.
 Понтекулан — большой древний ударный кратер в южном полушарии видимой стороны Луны.